Petrovac kan syfta på:

Bosnien och Hercegovina 

 Opština Petrovac (Bosnien och Hercegovina), Republika Srpska,

Montenegro 

 Petrovac na Moru, ort,

Nordmakedonien 

 Petrovec, Nordmakedonien, ort, Opsjtina Petrovec,